Но́жницы — может означать:

 Ножницы — компьютерная программа в ОС Windows.
 Ножницы — оккультный символ.
 Ножницы (в истребительной авиации) — способ ведения ближнего воздушного боя, фигура для сбрасывания противника с хвоста динамическим торможением. Получается когда два самолёта пытаются одновременно зайти друг другу в хвост.
 Ножницы — разновидность пушечного ядра.

Инструмент 
 Ножницы — инструмент для разрезания.
 
 Маникюрные ножницы
 Хирургические ножницы
 Ножницы Эсмарха
 Шпалерные ножницы
 Садовые ножницы (секатор)

СМИ, искусство 
 «Ножницы» — американский психологический триллер 1991 года.
 «Золотые ножницы» — российский фильм 2014 года.
 «Тыквенные ножницы» — манга, созданная и иллюстрированная Рётаро Иванагой.

Топоним 
  — деревня в Расонском районе Витебской области, Белоруссия.
  — озеро в Расонском районе Витебской области в бассейне реки Дриса, в 36 км восточнее города Расоны, близ деревни Ножницы.

Сленг 
 Ножницы — в программном обеспечении кнопка с рисунком ножниц для действия «вырезания» (копирования-удаления) какой-либо информации, например, фрагмента текста, аудио-, видеоданных 
 Ножницы — поза в сексе между женщинами, при которой происходит непосредственная стимуляция клитора обеих партнёрш.
 В сленге автомобилистов:
 ножницы — фигура, которую образуют тягач и прицеп при движении, когда прицеп выносит на встречную полосу;
 повело (о прицепе) — начальная стадия «ножниц», когда ситуацию можно исправить, увеличивая скорость, чтобы выправить прицеп;
 сложился (о машине) — конечная стадия «ножниц» со всеми вытекающими последствиями.

Спорт 
 Ножницы — способ прыжка в высоту.
 Ножницы — технический приём в футболе, при котором нападающий, стоя спиной к воротам, наносит удар по мячу в падении через себя.
 Ножницы — положение лыж с разведёнными носками, характерное для техники конькового поворота.
 Ножницы — в лёгкой атлетике упражнение на гимнастическом коне.
 «Ножницы» — в тяжёлой атлетике толкание штанги от груди с разбросом ног: одна — вперёд, другая — назад.
 Ножницы — в зарядке скрёстные махи прямыми руками или ногами в стороны.
 Ножницы — борцовский приём.

См. также 

 Симптом Ножниц — в медицине: болевая реакция и противодействие при быстром пассивном разведении выпрямленных ног.
 «Ножницы цен» — дисбаланс цен между промышленными и сельскохозяйственными товарами в СССР в 1923 году.
 Двери-ножницы

Примечания